Fylking kan avse:

 Svinfylkingen - en militär benämning på en soldattrupp, se formering
 Fylking (fåglar) - ett plogformat fågelsträck

Personer
 Gert Fylking (1945–), en skådespelare, journalist, politiker och programledare

Se även
 Fylke
 Fylkingen